Senožeti je ime več naselij v Sloveniji:

 Senožeti, občina Dol pri Ljubljani
 Senožeti, občina Zagorje ob Savi
 Senožeti, del mesta Jesenice

naselja v Sloveniji